Rastela ou Raštela sont des patronymes et toponymes pouvant désigner:

Patronyme
Pertti Rastela (né en 1955), joueur finlandais de hockey sur glace

Toponyme

Tržačka Raštela, village du canton d'Una-Sana

Voir aussi